

Білоцерківська сільська рада — Закарпатська область, Рахівський район
 Білоцерківська сільська рада — Запорізька область, Більмацький район
 Білоцерківська сільська рада — Полтавська область, Великобагачанський район
 Білоцерківська сільська рада — Полтавська область, Пирятинський район
 Білоцерківська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район

Див. також 
 Білоцерківський район
 Білоцерківська міська рада